Serbiens SuperLiga 2011-12 var den 6. udgave af det serbiske  mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra den 29 juli, 2011 og  blev afsluttet den 6 maj, 2012.

FK Partizan vandt deres 24. mesterskab.

Tabel

Målscorer 
Pr. 20. maj, 2012; Kilder: Superliga, officiel hjemmeside , utakmica.rs , soccerway.com 

Fodboldsæson 2011-12
Fodbold i Serbien